Nella lingua inglese, il termine gold diggers (scavatori/scavatrici d'oro) viene usato per indicare i cercatori d'oro (anche gold miners) o, nell'inglese colloquiale, per indicare donne che cercano uomini ricchi da sposare. Donne che cercano uomini di una certa età,le quali prestano servizi corporali in cambio di soldi o regali. Le gold diggers posso essere per dedizione delle prostituite “lussuose “

Cinema e teatro
 The Gold Diggers – titolo inglese della commedia del 1908 Di goldgreber di Sholem Aleichem
 The Gold Diggers – commedia del 1919 di Avery Hopwood, della quale sono stati realizzati i seguenti adattamenti cinematografici:
 The Gold Diggers – film del 1923 di Harry Beaumont uscito in Italia con il titolo La casa delle 4 ragazze
 Gold Diggers of Broadway – film del 1929 di Roy Del Ruth uscito in Italia con il titolo Cercatrici d'oro
 Gold Diggers of 1933 – film del 1933 di Mervyn LeRoy uscito in Italia con il titolo La danza delle luci
 Gold Diggers of 1935 – sequel del 1935 di Gold Diggers of 1933 di Busby Berkeley, uscito in Italia con il titolo Donne di lusso 1935
 Gold Diggers of 1937 – sequel del 1936 di Gold Diggers of 1935 di Lloyd Bacon, uscito in Italia con il titolo Amore in otto lezioni
 Gold Diggers of '49 – cartone animato del 1935 della serie Looney Tunes, che ha per protagonisti Porky Pig e Beans
 Gold Diggers in Paris – film-musical del 1938 di Ray Enright
 The Gold Diggers – film del 1983 di Sally Potter
 Gold Diggers: The Secret of Bear Mountain – film del 1995 uscito in Italia con il titolo Un'amicizia pericolosa
 Gold Diggers – episodio della serie TV Kickin' It - A colpi di karate, andato in onda in Italia nel 2015 con il titolo Chi trova un amico, trova un tesoro

Musica
 The Gold Diggers' Song (We're in the Money) – brano cantato da Ginger Rogers e un coro nel film del 1933 La danza delle luci
 The Golddiggers – gruppo di cantanti e ballerine statunitensi del XX secolo
 The Golddiggers – album del 1969 delle Golddiggers
 Golddiggers – brano del 1984 dall'album Pleasureman di Günther

Altro
 The Gold Diggers – libro di poesie del 1954 di Robert Creeley
 Søllerød Gold Diggers – squadra di football americano di Rudersdal, in Danimarca
 Gold Diggers Beach – spiaggia della Tasmania

Note